Јутандучи де Гереро има више значења:

 Општина Јутандучи де Гереро (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Јутандучи де Гереро (Јутандучи де Гереро, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику